305 steht für:
 das Jahr 305
 Brantly 305, US-amerikanischer Hubschrauber
 Cessna 305, Flugzeugtyp 
 Intimidator 305, Stahlachterbahn 
 Peugeot 305, französisches Automobil
 U 305, deutsches U-Boot
 305 (Use Proxy), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#3xx – Umleitung

Siehe auch: